Момчил Николов може да се отнася за:
 Момчил Николов (р. 1970), български писател
 Момчил Николов (р. 1985), български шахматист